Tenisový turnaj mužské dvouhry US Open 2007 se konal od 27. srpna do 9. září 2007 v Národním tenisovém centru Billie Jean Kingové ve Flushing Meadows.

Trojnásobný obhájce titulu Roger Federer porazil ve finále Novaka Djokoviče 7–6, 7–6, 6–4. Pro Djokoviče to bylo první velké finále.

Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráč vypadl.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. Sekce

2. Sekce

3. Sekce

4. Sekce

Dolní polovina

5. Sekce

6. Sekce

7. Sekce

8. Sekce

Související články 
 US Open
 Seznam vítězů mužské dvouhry na US Open
 US Open 2007 - ženská dvouhra
 US Open 2007 - mužská čtyřhra
 US Open 2007 - ženská čtyřhra
 US Open 2007 - smíšená čtyřhra

Reference 

 Pavouk

US Open 2007